Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique)
Saint-Mars-du-Désert (Mayenne)